Костићи могу да буду:

 Костић, српско презиме

или

 Костићи (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора
 Костићи (Кнежево), насеље у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Костићи (Милићи), насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ

Види још 
 Кост